A Supertaça de Santiago Sul (ou Praia) foi a 5ª edição da Super Taça de Santiago Sul.

Jogou-se a 28 de outubro de 2017, no Estádio da Várzea. O jogo opôs o Sporting Clube da Praia, vencedor de Primeira Divisão de Santiago Sul e da Taça de Santiago Sul, ao finalista vencido da Taça de Santiago Sul, Os Garridos

Foi o próximo  competição em dois anos. O jogo de temporada de 2016 foi cancelado que não final de taça regional foi disputado até abril de 2017.

Historial na prova
Sporting Clube da Praia alcançaram a sua  4ª vez e Os Garridos, o último alcançaram a sua 1ª e único vez.

Final

Campeão

Ver também
Super Taça de Santiago Sul (Super Taça da Praia)

Ligações externas
 Super Taça de Santiago Sul de 2017 em RSSSF

Sporting Clube da Praia
Os Garridos Clube de São Domingos
Super Taça de Santiago Sul
Futebol de 2017 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago